Комаров може бити:

 Комаров (Бардјејов) насељено мјесто у округу Бардјејов, Прешовски крај, Словачка Република
 Комаров (Бероун), варошица у округу Бероун, Средњочешки крај, Чешка Република
 Комаров (Злин), насељено мјесто у округу Злин, Злински крај, Чешка Република
 Комаров (Оломоуц), насељено мјесто у округу Оломоуц, Оломоуцки крај, Чешка Република
 Комаров (Табор), насељено мјесто у округу Табор, Јужночешки крај, Чешка Република